Neovenatoridae  —  викопна родина карнозаврів надродини Allosauroidea. Систематична історія групи доволі складна: одні дослідники пропонують включати туди декілька родів поза із різних часів і континентів і Megaraptora, тим часом як інші не визнають її членами майже нікого крім неовенатора. Впродовж 2010-х велися неперервні дебати щодо її складу, це була, вірогідно, одна із найбільш спірних тем у систематиці теропод за десятиліття. В найширшому значенні до родини відносять Neovenator, іще декілька родів із різних місць і континентів і Megaraptora. Багато авторів, однак, стверджували, що Megaraptora - не підгрупа неовенаторид, а лінія целурозаврів, можливо, тиранозавроїдів.

Систематика 
Megaraptora, Siats, Gualicho і Chilantaisaurus було визнано тиранозавроїдами в 2022. Нижче наведено кладограму, що ілюструє зв'язки Neovenator згідно з Canale et al. (2022):

Примітки 

Родини динозаврів
Динозаври
Карнозаври
Тероподи